Khārk (persiska: خارك, جَزيرِۀ خارك) är en ort i Iran.   Den ligger i provinsen Bushehr, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Teheran. Khārk ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ön Jazīreh-ye Khārk.

Terrängen runt Khārk är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Khārk.  Det finns inga andra samhällen i närheten. 

Klimatförhållandena i området är arida. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Bushehr (provins)